Боксёр, Боксер:
 Боксёр — спортсмен, занимающийся боксом.
 Боксёр — порода служебных короткошёрстных собак среднего размера.
 Боксёр — участник Ихэтуаньского восстания в Китае.

Фамилия 
 Боксер, Барбара (, род. 1940) — американский политик, член Демократической партии.
 Боксер, Максим Анатольевич (род. 1967) — российский галерист, коллекционер.

Техника 
 Боксёр — поршневой оппозитный двигатель внутреннего сгорания.
 Боксёр — германо-нидерландское семейство многоцелевых бронемашин.

См. также 
 «Boxer» — четвёртый студийный альбом инди-рок группы The National.
 Peugeot Boxer — микроавтобусы производства компании Peugeot.
 Ferrari Berlinetta Boxer — спортивный автомобиль, выпускавшийся компанией Ferrari.
 Boxer — серия германо-нидерландских бронетранспортёров.
 Боксёры

Примечания